Milcov – a történelmi Moldva és a Havasalföld határfolyójának román neve
Milcov – község Romániában, Olt megyében
Milcovul – község Romániában, Vrancea megyében (magyar neve Milkó)
Miltzow – falu Németországban, Sundhagen község része